Monte  (italienisch, portugiesisch oder spanisch für Berg) steht für:
 Monte (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Monte (Club), Diskothek in Wien
 Monte (Dessert), Milchcreme-Dessert
 Monte (Musiktheorie), eine Sequenz
 Monte-Klasse (1924), Schiffsklasse der Hamburg Südamerikanischen Dampfschifffahrts-Gesellschaft (Passagierschiffe)
 siehe auch Key 1200 mit den Schiffen Monte Rosa (Schiff, 1981) und Monte Cervantes (Schiff, 1982)
 Monte-Klasse (2004), Schiffsklasse der Hamburg Südamerikanischen Dampfschifffahrts-Gesellschaft (Containerschiffe)
 Monte Cervantes (Schiff, 1928), Passagierschiff Schiff der Monte-Klasse
 Monte Bank, Kartenspiel
 Three Card Monte, anderer Name für Kümmelblättchen, Kartenspiel
 Rallye Monte Carlo
 Del Monte Foods, US-amerikanisches Lebensmittelunternehmen

Monte ist der Name folgender geografischer Objekte

– in Argentinien:
 Monte (Buenos Aires), Ort in der Provinz Buenos Aires
 Partido Monte, Verwaltungseinheit in der Provinz Buenos Aires
 Monte (Landschaft), Landschaft

– in Frankreich:
 Monte (Korsika), Gemeinde auf Korsika

– in Italien:
 Monte, Ortsteil von Crescentino in der Provinz Vercelli
 Castel del Monte, Schloss

– in Portugal:
 Monte (Funchal), Gemeinde im Concelho de Funchal auf Madeira
 Monte (Fafe), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Fafe
 Monte (Murtosa), Gemeinde im Concelho de Murtosa
 Monte (Terras de Bouro), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Terras de Bouro

– in der Schweiz:
 Monte TI, Ort in der Gemeinde Castel San Pietro, Kanton Tessin
 Monte Verità, Hügel im Kanton Tessin

– in Spanien:
 Monte (Santander), Ort innerhalb der Stadt Santander, Kantabrien
 Monte (Riotuerto), Ort in der Gemeinde Riotuerto, Kantabrien

Siehe auch:
 Del-Monte-Gold-Klasse
 Ciocchi del Monte
 Santa Maria del Monte
 El Monte
 Delmonte